Pakistanische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Pakistanische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Pakistanische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Pakistanische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Pakistanische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Pakistanische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)